Лавлесс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лавлесс, Лили (род. 1990) — британская актриса.
 Лавлесс, Патти — американская кантри-певица, автор-исполнитель направления неотрадиционализм.

См. также 
 Лавлейс